Botànica
 Mirambell (planta), planta herbàcia

Toponímia
 Mirambell, municipi del Maestrat aragonès
 Mirambell, masia a Balenyà
 Mirambell (Bassella), poble del municipi de Bassella (Alt Urgell)
 Mirambell (Calonge de Segarra), poble del municipi de Calonge de Segarra
Persones
 Anicet Mirambell i Carbonell, president de la Diputació de Barcelona entre 1869 i 1871
 Joan Mirambell i Bertran, mariner i capità del Masnou
 Tomàs Mirambell i Maristany, empresari del Masnou establert a Vigo
 Francesc Mirambell i Giol
 Caterina Mirambell (1822-1888), actriu catalana